Robert Bryant Plager (né le  à Kirkland Lake en Ontario, au Canada et mort le  à Saint-Louis dans le Missouri aux États-Unis) est un joueur de hockey sur glace professionnel qui joua dans la Ligue nationale de hockey pendant 14 saisons de 1964 à 1978, avec les Rangers de New York et les Blues de Saint-Louis.

Le défenseur joua 644 matches, marquant 20 buts et récoltant 126 passes, pour un total de 146 points.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1959-1960 ||Biltmores de Guelph ||AHO ||44||0||1||1||1||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1960-1961 ||Royals de Guelph ||AHO ||43||3||12||15||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1961-1962 ||Royals de Guelph ||AHO ||50||5||22||27||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1961-1962 ||Beavers de Kitchener-Waterloo ||EPHL ||3||0||0||0||2||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1962-1963 ||Royals de Guelph ||AHO ||45||11||28||39||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1962-1963 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||4||0||0||0||6||2||0||0||0||10
|-
|1963-1964 ||Rangers de Saint Paul ||CPHL ||61||13||35||48||158||8||3||6||9||21
|-
|1964-1965 ||Canucks de Vancouver ||WHL ||31||5||12||17||103||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1964-1965 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||19||2||12||14||27||5||0||0||0||6
|-
|1964-1965 ||Rangers de New York ||LNH||10||0||0||0||18||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1965-1966 ||Rangers du Minnesota ||CPHL ||44||7||12||19||145||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1965-1966 ||Rangers de New York ||LNH||18||0||5||5||22||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1966-1967 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||63||3||16||19||169||9||0||5||5||15
|-
|1966-1967 ||Rangers de New York ||LNH||1||0||0||0||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1967-1968 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||53||2||5||7||86||18||1||2||3||69
|-
|1968-1969 ||Blues de Kansas City ||LCH ||5||1||3||4||16||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1968-1969 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||32||0||7||7||43||9||0||4||4||47
|-
|1969-1970 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||64||3||11||14||113||16||0||3||3||46
|-
|1970-1971 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||70||1||19||20||114||6||0||2||2||4
|-
|1971-1972 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||50||4||7||11||81||11||1||4||5||5
|-
|1972-1973 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||77||2||31||33||107||5||0||2||2||2
|-
|1973-1974 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||61||3||10||13||48||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1974-1975 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||73||1||14||15||53||2||0||0||0||20
|-
|1975-1976 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||63||3||8||11||90||3||0||0||0||2
|-
|1976-1977 ||Blues de Kansas City ||LCH ||4||0||2||2||15||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1976-1977 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||54||1||9||10||23||4||0||0||0||0
|-
|1977-1978 ||Golden Eagles de Salt Lake ||LCH ||11||0||3||3||52||6||0||3||3||6
|-
|1977-1978 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||18||0||0||0||4||   ||   ||   ||   ||   

|644||20||126||146||802||74||2||17||19||195

Parenté dans le sport 
Ses frères Bill Plager et Barclay Plager ont aussi joué dans la LNH.

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1943
Naissance à Kirkland Lake
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Rangers de Saint Paul
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Blues de Kansas City
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Blues de Saint-Louis
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Beavers de Kitchener-Waterloo
Décès à 78 ans
Décès à Saint-Louis (Missouri)
Décès en mars 2021
Gagnant du trophée du commissaire (LIH)